Caronte hace referencia a varios artículos:

Mitología e historia
 Caronte (mitología), personaje de la mitología griega encargado de conducir a los muertos a través del río Aqueronte hasta el reino de Hades;
 Caronte de Lámpsaco, logógrafo de la antigüedad.

Astronomía
 Caronte (satélite), uno de los de Plutón (planeta enano).

Zoología
 Charonosaurus, género uniespecífico de dinosaurios.
 Charonia, género de gasterópodos marinos de los de conchas llamadas caracolas; en concreto, son de la familia de los ranélidos. 
 Charonia lampas capax, de Nueva Zelanda.
 Charonia lampas rubicunda, también de Nueva Zelanda.
 Charonia tritonis, de distribución indopacífica.
 Charonia variegata, del Atlántico y el Índico, llamado tritón del Atlántico
 Charonias, género de mariposas.

Además
 Charon, grupo de música de Finlandia.
 Caronte, serie televisiva española emitida en Cuatro.